Strawberry Fields steht für:

 Strawberry Fields, Gedenkstätte für John Lennon im Central Park in New York
 Strawberry Fields Forever, Lied der Beatles
 Strawberry Fields (1997), US-amerikanischer Film von Rea Tajiri 
 Strawberry Fields (2012), britischer Film von Frances Lea 
 Strawberry Fields, Figur aus James Bond 007: Ein Quantum Trost, britisch-US-amerikanischer Film von Marc Forster (2008)
 Strawberry Fields (Guantanamo), geheimes Gefängnis

Siehe auch:

 Strawberry Field, Waisenhaus im Stadtteil Woolton von Liverpool